Кривое — слово, имеющее следующие значения:

Гидронимы

Белоруссия 
 Кривое — озеро в Ушачском районе Витебской области.

Казахстан 
 Кривое — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Кривое — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области (Архангельский сельский округ).
 Кривое — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области (Майбалыкский сельский округ).
 Кривое — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области (Мирный сельский округ).

Россия 
 Кривое — озеро во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Кривое — озеро в Псковском районе Псковской области.
 Кривое — озеро в Алольской волости Пустошкинского района Псковской области.
 Кривое — небольшое озеро старичного типа в Агаповском районе Челябинской области, около г. Магнитогорска.
 Кривое — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Кривое — озеро в Лоухском районе Карелии.

Украина 
 Кривое — небольшое озеро в Измаильском районе Одесской области.

Топонимы 
Белоруссия
 Кривое — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Кривое — гидрологический заказник республиканского значения в Витебской области.

Россия
 Кривое — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Кривое — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кривое — деревня в Удорском районе Коми.
 Кривое — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Кривое — посёлок в составе города Добрянка Пермского края.
 Кривое — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина
 Кривое — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Кривое — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Кривое — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Кривое — село во Львовском районе Львовской области.
 Кривое — село в Козовском районе Тернопольской области.
 Кривое — село в Подволочисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Кривое зеркало
 Кривое Озеро
 Кривое Село
 Кривая (значения)
 Кривой